Три Ане може да се односи на:
 Три Ане, југословенски филм из 1959.
 Три Ане, мексичку теленовелу